Karlovac je lahko:
 Karlovac (mesto, Hrvaška)
 Banatski Karlovac (Srbija)
 Karlovac Feričanački (Hrvaška)
 Karlovac (priimek)
 glej tudi Karlovica in Sremski Karlovci